Briciole – piccoli pezzetti che si staccano dal pane quando viene spezzato.

Musica 
 Briciole – album di Gregorio Cosentino del 1980
 Briciole – singolo di Noemi del 2009
 Briciole – singolo di Ginevra del 2022
 Briciole – traccia dell'album Il giardino delle api di Marco Masini del 2005
 Briciole – traccia dell'album Malika Ayane di Malika Ayane del 2008

Letteratura 
 Briciole - Storia di un'anoressica – libro di Alessandra Arachi del 1994

Televisione 
 Briciole – film televisivo del 2005 diretto da Ilaria Cirino